Пономарёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Пономарёвский сельсовет — в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Пономарёвский сельсовет — в Измалковском районе Липецкой области.
 Пономарёвский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.
 Пономарёвский сельсовет — в Пономарёвском районе Оренбургской области.